Die Abkürzung TGG steht für:

 das Teletta-Groß-Gymnasium Leer (Ostfriesland)
 den IATA-Code für Kuala Terengganu, Malaysia (Malaysia, Persekutuan Tanah Malaysia)
 Terbium-Gallium-Granat, ein Material mit hoher Faraday-Rotation
 Tripel-Graph-Grammatik zur Beschreibung der Graph- und Modelltransformationen
 Thermodynamisches Gleichgewicht

TGG